Adamówka (gemeente), een landgemeente in de Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Przeworski.
Adamówka (Subkarpaten), een dorp in de gelijknamige gemeente